Жа́брица () — род травянистых растений семейства .

Распространение 
Представители рода распространены в Европе, Западной Сибири, Малой и Средней Азии.

Ряд видов произрастает на лугах и в лесах, другие — на каменистых склонах или в степях, некоторые — на песках. Распространённой является  — растёт в лесостепи и степи. Эндемиком Крыма является .

Описание 
Двулетние и многолетние травы, 10 — 120 см высотой. Стебель ребристый. Листья многократно перисто-рассечённые. Цветки белые, желтоватые или розоватые, собраны в зонтик. Плод — двусемянка.

Классификация

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. : 259

Род Жабрица относится к семейству  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Виды 

Некоторые из них:
  — Жабрица однолетняя
  — Жабрица Коржинского
  — Жабрица порезниковая

Синонимы

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Зонтичные